El nombre de Iglesia de San Román es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Román.

Advocación 
 Santos católicos y ortodoxos 
 San Román de Condat (†460), abad — Festividad: 28 de febrero.
 San Romano de Rouen (†640), obispo — Festividad: 23 de octubre.
 San Román de Antioquía (†303), diácono de Cesárea, mártir cristiano del siglo IV — Festividad: 18 de noviembre.
Otros santos menos relevantes
 Véase San Román#Santos

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de San Román (Casós).
 Iglesia de San Román (Massivert).
 Iglesia de San Román (San Román de Hornija).
 Iglesia de San Román (Sariego).
 Iglesia de San Román (Sevilla).
 Iglesia de San Román (Toledo).
 Iglesia de San Román (Burgos), templo desaparecido.
 Iglesia de San Román (Quintanilla de Riofresno).
Iglesia de San Román (Lloret de Mar).

en Andorra 
 Iglesia de San Román (Les Bons)